'Luce di Drummond (Limelight) – tipologia di illuminazione
 Limelight – film del 1936 diretto da Herbert WilcoxLuci della ribalta (Limelight) – film del 1952 diretto da Charlie ChaplinLimelight – brano musicale scritto da Charlie Chaplin per il film omonimoLimelight – singolo dei Rush del 1981Limelight – singolo degli Alan Parsons Project del 1984/1985Limelight – album di Pete Namlook e Andre Fischer del 1993Limelight – album di Marti Webb del 2003Limelight'' – album di Colin James del 2009